Az 1951-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságra Franciaországban, került sor 1951. május 3. és május 12. között. A tornán 17 válogatott vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte.

Lebonyolítás 
A 17 csapat két ötös és egy-egy négyes és hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. Az első két helyezett jutott a középdöntőbe. a harmadik és negyedikek a 9–16. helyért játszhattak. Az ötös csoportok utolsó helyezettjei rájátszásban mérkőztek meg a 16 közé jutásért, a vesztes a 17. helyen végzett.

A középdöntőben és a 9–16. helyekért zajló küzdelmekben a csapatok két-két csoportot alkottak. Újabb körmérkőzésekre került sor. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a győztesek játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Rájátszás 
Az A csoport ötödik helyezettje és a B csoport ötödik helyezettje egy mérkőzést játszott a 16 közé jutásért.

Középdöntő

E csoport

F csoport

A 9–16. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1951
Kosarlabda